Baku pode ser:
Baku, capital do Azerbaijão
Baku-youkai, um monstro mitológico japonês

Desambiguação

es:Aldea Oculta de la Arena#Baki
it:Personaggi minori di Naruto (Villaggio della Sabbia)#Baki
pl:Kraj Wiatru#Baki